Peter van der Meer (beeldhouwer), een Nederlands industrieel ontwerpen en beeldhouwer.
Peter van der Meer (voetballer), een Nederlands oud profvoetballer.